Lukkarinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1918-2010), journaliste et homme politique finlandais
, compétitrice finlandaise de course d'orientation
 (né en 1966), skieur finlandais de cross-country

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois